Carignano puede referirse a:

Carignano, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte.
Palacio Carignano, palacio en Turín.
Carignano, barrio de Génova.
Carignano Terme, fracción de la comuna de Fano provincia de Pesaro y Urbino.
Carignano del Sulcis, familia de vinos.
Saboya-Carignano, rama de la casa de Saboya.